Maass est un patronyme porté notamment par :

 Clara Maass (1876-1901), infirmière américaine ;
 Leberecht Maass (1863-1914), haut officier de marine de la marine impériale allemande ;
 Margaret Maass (1959-), coureuse cycliste professionnelle américaine.